A Confederação Brasileira de Pára-quedismo (CBPq) é uma entidade oficial que regulamenta o pára-quedismo esportivo no Brasil.

A partir da década de 60, com a proliferação das federações estaduais pelo país, teve-se a organizacão da União Brasileira de Pára-quedismo (UBP).

Em 1975 a UBP, ajustando-se aos dispositivos esportivos legais em vigor, muda sua denominação para Confederação Brasileira de Pára-quedismo (CBPq), enquadrando-se no sistema desportivo nacional.

A sede e foro da CBPq fica no Centro Nacional de Pára-Quedismo (CNP) na cidade de Boituva, São Paulo. A sede pode mudar para a cidade do presidente em exercício que atualmente é Curitiba.

O atual presidente da federação é Raimundo Pereira dos Santos Neto.

Federações

 Federação Acreana de Pára-quedismo
 Federação Amazonense de Pára-quedismo
 Federação Baiana de Pára-quedismo
 Federação Catarinense de Pára-quedismo
 Federação Cearense de Pára-quedismo
 Federação Espírito-santense de Pára-quedismo
 Federação Gaúcha de Pára-quedismo
 Federação Goiana de Pára-quedismo
 Federação Maranhense de Pára-quedismo
 Federação Mineira de Pára-quedismo
 Federação Paraense de Pára-quedismo
 Federação Paraibana de Pára-quedismo
 Federação Paranaense de Pára-quedismo
 Federação Paulista de Pára-quedismo
 Federação Pernambucana de Pára-quedismo
 Federação de Pára-quedismo do Distrito Federal
 Federação de Pára-quedismo do Mato Grosso do Sul
 Federação de Pára-quedismo do Rio de Janeiro
 Federação de Pára-quedismo de Rondônia
 Federação de Pára-quedismo de Roraima
 Federação Sergipana de Pára-quedismo

Ligações externas
Site oficial da Confederação Brasileira de Pára-quedismo

Paraquedismo
Paraquedismo do Brasil
Boituva
Fundações em São Paulo em 1975